Comitatul Stanton sau Stanton County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Stanton County, Kansas
 Stanton County, Nebraska